Cambronne steht für:
			
  Cambronne (Métro Paris), eine Station des Pariser Métrosystems

Cambronne ist der Familienname folgender Personen:

 Luckner Cambronne (1930–2006), haitianischer Politiker
 Pierre Cambronne (1770–1842), französischer General